El Mandaloriano se refiere al término que puede ser:

 El Mandaloriano (personaje), personaje ficticio del universo de La Guerra de las Galaxias.

 El Mandaloriano, serie basada en el personaje.

 Los Mandalorianos, raza de guerreros de la religión mandaloriana.

 El planeta mandaloriano, también llamado Mandalore, un planeta ficticio del universo de La Guerra de las Galaxias''.